Брайтенбах-ам-Инн () — община в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Куфштайн. .

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Алойс Марграйтер (АНП) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей общины () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 8 мест.
 Партия PUB занимает 3 места.
 СДПА занимает 2 места.
 Партия Junge Breitenbacher занимает 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля